San Antonio de la Huerta kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Antonio de la Huerta, Veracruz, Santiago Tuxtla, 
 San Antonio de la Huerta, Sonora, Soyopa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar